On the Brink – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter e Lois Weber
 On the Brink – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 On the Brink – cortometraggio del 1915 diretto da Warwick Buckland